

Населені пункти та їхні частини
 Острув — гміна в Ропчицько-Сендзішовському повіті Підкарпатського воєводства
 Острув — село в гміні Сведзебня Бродницького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Острув — село в гміні Войславичі Холмського повіту Люблінського воєводства
 Острув — село в гміні Янув-Подляський Більського повіту Люблінського воєводства
 Острув — село в гміні Дорогуськ Холмського повіту Люблінського воєводства
 Острув — село в гміні Вільколаз Красницького повіту Люблінського воєводства
 Острув — село в гміні Міхів Любартівського повіту Люблінського воєводства
 Острув — село в гміні Суленцин Суленцинського повіту Любуського воєводства
 Острув — село в гміні Зґеж Зґерського повіту Лодзинського воєводства
 Острув — село в гміні Ґрабиця Пйотрковського повіту Лодзинського воєводства
 Острув — село в гміні Далікув Поддембицького повіту Лодзинського воєводства
 Острув — село в гміні Лович Ловицького повіту Лодзинського воєводства
 Острув — село в гміні Озоркув Зґерського повіту Лодзинського воєводства
 Острув — село в гміні Ласьк Ласького повіту Лодзинського воєводства
 Острув — село в гміні Бжезньо Серадзького повіту Лодзинського воєводства
 Острув — село в гміні Александрув Пйотрковського повіту Лодзинського воєводства
 Острув — село в гміні Опочно Опочинського повіту Лодзинського воєводства
 Острув — село в гміні Прошовіце Прошовицького повіту Малопольського воєводства
 Острув — село в гміні Вешхославіце Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Острув — село в гміні Мацейовіце Ґарволінського повіту Мазовецького воєводства
 Острув — село в гміні Росьцишево Серпецького повіту Мазовецького воєводства
 Острув — село в гміні Маґнушев Козеницького повіту Мазовецького воєводства
 Острув — село в гміні Шренськ Млавського повіту Мазовецького воєводства
 Острув — село в гміні Целестинув Отвоцького повіту Мазовецького воєводства
 Острів (Острув) — село в гміні Перемишль Перемишльського повіту Підкарпатського воєводства
 Острів (Острув) — село в гміні Ґаць Переворського повіту Підкарпатського воєводства
 Острув — село в гміні Острув Ропчицько-Сендзішовського повіту Підкарпатського воєводства
 Острів (Острув) — село в гміні Радимно Ярославського повіту Підкарпатського воєводства
 Острув — село в гміні Кохановіце Люблінецького повіту Сілезького воєводства
 Острув — село в гміні Жаркі Мишковського повіту Сілезького воєводства
 Острув — село в гміні Красоцин Влощовського повіту Свентокшиського воєводства
 Острув — село в гміні Хенцини Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Острув — село в гміні Тарлув Опатовського повіту Свентокшиського воєводства
 Острув — село в гміні Віслиця Буського повіту Свентокшиського воєводства
 Острув — село в гміні Ольшувка Кольського повіту Великопольського воєводства
 Острув — частина міста Гданськ в Поморському воєводстві
 Острув — частина міста Оструда в Острудському повіті Вармінсько-Мазурського воєводства
 Острув — частина міста Пасим у Щиценському повіті Вармінсько-Мазурського воєводства
 Острув — частина міста Велень у Чарнковсько-Тшцянецькому повіті Великопольського воєводства
 Острув — частина села Ташевко в гміні Єжево Свецького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Острув — частина села Цотонь у гміні Роґово Жнінського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Острув — частина села Нарти в гміні Роґово Рипінського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Острув — частина села Камйонка в гміні Камйонка Любартівського повіту Люблінського воєводства
 Острув — частина села Павлівка (Павлувка) в гміні Рахане Томашівського повіту Люблінського воєводства
 Острув — частина села Рокітно в гміні Ульгувек Томашівського повіту Люблінського воєводства
 Острув — частина села Кемпа в гміні Дорогуськ Холмського повіту Люблінського воєводства
 Острув — частина села Даньце в гміні Ганна Володавського повіту Люблінського воєводства
 Острув — частина села Михалів (Міхалюв) у гміні Рахане Томашівського повіту Люблінського воєводства
 Острув — частина села Заліще в гміні Подедвуже Парчівського повіту Люблінського воєводства
 Острув — частина села Александрув у гміні Станін Луківського повіту Люблінського воєводства
 Острув — частина села Сулошин у гміні Фірлей Любартівського повіту Люблінського воєводства
 Острув — частина села Докудув-Перший в гміні Біла Підляська Більського повіту Люблінського воєводства
 Острув — частина села Ліґота-Туравська в гміні Турава Опольського повіту Опольського воєводства
 Острув — частина села Будвець у гміні Ґіби Сейненського повіту Підляського воєводства
 Острув — частина села Заскале в гміні Лончна Скаржиського повіту Свентокшиського воєводства
 Острув — частина села Кремпиці в гміні Скальбмеж Казімерського повіту Свентокшиського воєводства
 Острув — частина села Славськ у гміні Жґув Конінського повіту Великопольського воєводства
 Острув — колонія в гміні Сураж Білостоцького повіту Підляського воєводства
 Острув — колонія в гміні Посвентне Білостоцького повіту Підляського воєводства
 Острув — осада в гміні Журомін Журомінського повіту Мазовецького воєводства
 Острув — осада в гміні Сендзішув-Малопольський Ропчицько-Сендзішовського повіту Підкарпатського воєводства
 Острув — осада в гміні Дземяни Косьцерського повіту Поморського воєводства
 Острув — осада в гміні Старі Юхи Елцького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Острув — лісова осада в гміні Дорогуськ Холмського повіту Люблінського воєводства
 Острув — лісова осада в гміні Суленцин Суленцинського повіту Любуського воєводства
 Острув — лісова осада в гміні Хойна Грифінського повіту Західнопоморського воєводства

 Острув-Великопольський — місто у Великопольському воєводстві Польщі
 Острув-Мазовецька — місто у Мазовецькому воєводстві Польщі
 Острув-Любельський — місто у Люблінському воєводстві Польщі

Див. також 
 Острів (значення)

Примітки